La deuxième saison de Tahiti Quest a été diffusée du  au . Présentée par Benjamin Castaldi, elle a été remporté par la famille Garin.

Candidats

Épreuves éliminatoires 
Les épreuves éliminatoires ont lieu à la fin de chaque émission sauf la première, l'équipe qui sera dernière à ce genre d'épreuve sera éliminée de Tahiti Quest. Pour avoir un avantage et une pénalité à donner à une des autres familles, il faudra gagner l'épreuve précédente. En demi-finale, les 3 familles devront atteindre un objectif sur 3 défis pour remporter un indice. En finale, les 2 familles auront 2 défis pour remporter une pagaie supplémentaire et 2 défis après pour remporter un lest à mettre sur la pirogue de l'équipe adverse.

  éliminatoire : Défi du plateau
Règles : La mère devra aller nager pour récupérer un fruit pour ensuite le ramener sur le plateau, après il faudra faire, avec son enfant, un parcours d'obstacles sans faire tomber le fruit, l'épreuve se fait en 3 tours, à chaque tour le fruit sera plus petit et plus mobile.
Avantage : Départ avec 5 secondes d'avance (aux Garin)
Pénalité : Départ avec 5 secondes de retard (aux Laffargue)
Participants des familles : Florence et Ilann (Garin), Emilie et Isis (Cabannes), Cécile et Mailys (Laffargue), Marlène et Hugo (Vilette), Hélène et Chéryne (Laas)
Classement : 
1 : Garin
2 : Cabannes
3 : Laffargue
4 : Vilette
5 (éliminé) : Laas

  éliminatoire : Défi du relais des guerriers
Règles : Le père devra aller chercher une statue située sur une plateforme dans la mer puis revenir en paddle. Une fois revenu sur la terre, il la passera à la mère et devra la guider car elle aura les yeux bandés et devra parcourir un terrain pour emmener la statue sur un poteau en bois.
Avantage : Départ avec 10 secondes d'avance (aux Garin)
Pénalité : Départ avec 10 secondes de retard (aux Laffargue)
Participants des familles : Florence et Fabrice (Garin), Emilie et Laurent (Cabannes), Cécile et Benoît (Laffargue), Marlène et Olivier (Vilette)
Classement :
1 : Cabannes
2 : Garin
3 : Laffargue
4 (éliminé) : Vilette

 Demi-finale : Défi de la chasse aux trésors
Règles : Les familles devront trouver une aiguille avec une bille de leur couleur cachée dans 1 des 6 zones de recherche. Dès que le temps sera écoulé, le chercheur de la famille passera le relais à un autre membre de sa famille. Avec les indices que les familles ont remportés dans des défis, elles pourront éliminer une zone de recherche par indice.
Avantage : Indices (2 aux Garin, 1 aux Cabannes, 1 aux Laffargue)
Pénalité : Aucune
Participants des familles : Tous les membres
Classement :
1 : Cabannes
2 : Garin
3 (éliminé) : Laffargue

  Finale : Défi de la pirogue
Règles : Les familles vont faire une course en pirogue, Il faudra attraper 4 drapeaux puis les planter à l'arrivée.
Avantage : Pagaies (4 aux Garin, 2 aux Cabannes)
Pénalité : Lests sur la pirogue (1 aux Garin, 1 aux Cabannes)
Participants des familles : Tous les membres
Classement :
 (Vainqueur) : Garin
 (Finaliste) : Cabannes

Résultats des épreuves 
L'équipe qui sera première à ce genre d'épreuve remportera un avantage et une pénalité à donner à l'équipe de leur choix (sauf si c'est une épreuve pour le faré, éliminatoire une épreuve de la demi-finale ou une épreuve de la finale).
 Dans les 4 premières épreuves, ce sont des épreuves pour le faré, l'équipe qui sera dernière sera éliminé et ratera l'occasion de remporter le faré.
 Dans les épreuves de la demi-finale, les équipes qui réussiront l'épreuve remporteront un indice pour l'épreuve éliminatoire de la demi-finale.
 Dans les épreuves 16 et 17, l'équipe qui gagnera l'épreuve remportera une pagaie supplémentaire pour l'épreuve éliminatoire de la finale.
 Dans les 2 dernières épreuves non-éliminatoires, l'équipe qui gagnera l'épreuve remportera un lest à mettre sur la pirogue de l'équipe adverse pour l'épreuve éliminatoire de la finale.

Légende
 Pères
 Mères
 Parents
 Enfants
 Aînés
 Cadets
 Pères et enfant au choix
 Mères et enfant au choix
 Mères et enfants cadets
 Toute la famille
 L'équipe est la grande gagnante de Tahiti Quest.
 L'équipe finit à la seconde place.
  L'équipe a été éliminée de la course au faré.
 L'équipe est la dernière à être qualifiée pour la prochaine émission.
 L'équipe est éliminée de Tahiti Quest. 
 (A) : l'équipe a obtenu un avantage
 (P) : l'équipe a obtenu une pénalité

Audiences 

Légende :

Notes et références 
Notes

Références

Émission de télévision produite en France
Émission diffusée sur Gulli
Télévision en Polynésie française
Tahiti Quest